Amerikai Egyesült Államok
 Golden Valley (Arizona)
 Golden Valley (Észak-Dakota)
 Golden Valley megye (Észak-Dakota)
 Golden Valley (Minnesota)
 Golden Valley (Nevada)
 Golden Valley megye (Montana)
 Golden Valley Township (Roseau megye, Minnesota)